Rauchkofel, teilweise auch Rauhkofel, ist die Bezeichnung für einige Gipfel in den Alpen:
Rauchkofel (Zillertaler Alpen), auch Rauhkofel, 3251 m
Rauchkofel (Rieserfernergruppe), 3043 m
Rauchkofel (Durreckgruppe), 2653 m
Rauchkofel (Karnische Alpen), 2460 m
Rauchkofel (Abfaltersbach), 1959 m
Rauchkofel (Lienzer Dolomiten), auch Rauhkofel, 1910 m